Matrosenaufstand steht für:
Marineunruhen im Sommer 1917
Matrosenaufstand von Cattaro (1918)
Kieler Matrosenaufstand (1918), Aufstand, der zur Novemberrevolution führte
 Kronstädter Matrosenaufstand (1921)

Siehe auch:
Meuterei